Miroslav Čovilo (ur. 6 maja 1986 w Mostarze) – serbski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w szwajcarskim klubie FC Lugano. W swojej karierze reprezentował także barwy Jedinstva, Nowego Sadu, Inđiji, Spartaka, Hajduka, Kopru oraz Cracovii.

Statystyki kariery 
 aktualne na dzień 30 sierpnia 2018 roku

Linki zewnętrzne 
  
 
 

Serbscy piłkarze
Piłkarze RFK Novi Sad
Piłkarze FK Inđija
Piłkarze Spartaka Subotica
Piłkarze Hajduka Kula
Piłkarze FC Koper
Piłkarze Cracovii
Piłkarze FC Lugano
Ludzie urodzeni w Mostarze
Serbowie pochodzenia bośniackiego
Urodzeni w 1986